Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2011 war der vom 14. bis 24. November 2011 in der albanischen Hauptstadt Tirana ausgetragene Zweikampf zwischen Titelverteidigerin Hou Yifan und ihrer Herausforderin K. Humpy um den Titel der Schachweltmeisterin. Hauptschiedsrichter war Panagiotis Nikolopoulos aus Griechenland, unterstützt von Carol Jarecki (Britische Jungferninseln). Der auf zehn Partien angesetzte Wettbewerb wurde von Hou Yifan bereits nach acht Partien vorzeitig gewonnen, wodurch sie ihren Titel erfolgreich verteidigte. Ausrichter war der Weltschachbund FIDE. Mit der Eröffnungs- und Schlusszeremonie dauerte die Veranstaltung insgesamt vom 13. bis 30. November 2011 an.

Hintergrund 
Im Weltmeisterschaftszyklus der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2010 und 2011 wurde die Schachweltmeisterschaft der Frauen erstmals abwechselnd im K.-o.-System und im Zweikampf der Weltmeisterin gegen die Gewinnerin des FIDE Grand Prix ermittelt. Hou Yifan hatte sowohl den FIDE Grand Prix der Frauen 2009-2011 als auch die K.-o.-Schachweltmeisterschaft 2010 gewonnen, wodurch die Grand-Prix-Zweitplatzierte K. Humpy als Herausforderin aufrückte.

Die elostärkste Spielerin Judit Polgár nahm nicht teil, da sie reine Frauenturniere ablehnte. Hinter ihr waren Hou Yifan und K. Humpy zum Zeitpunkt des Zweikampfs im November 2011 auf Platz 2 und 3 der Frauen-Weltrangliste.

Regularien 
Die offiziellen FIDE-Regelungen zum Zweikampf planten inklusive der Anfangs- und Schlusszeremonie bis zu 19 Tage für den Zweikampf ein. Die Partien sollten jeweils um 15 Uhr stattfinden.

Die Bedenkzeit betrug jeweils 90 Minuten für die ersten 40 Züge und anschließend weitere 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie ab dem ersten Zug einen Zeitbonus von 30 Sekunden pro Zug.

Der Zweikampf war auf zehn Partien angesetzt, aus denen mindestens 5,5 Punkte für den Sieg notwendig waren. Bei einem Unentschieden nach den regulären Partien sollte ein Tiebreak entscheiden. Dazu sollten zunächst vier Partien mit einer Bedenkzeit von jeweils 25 Minuten für die gesamte Partie plus zehn Sekunden Zeitbonus pro Zug stattfinden.

Im Falle eines weiteren Gleichstands sollte ein Zweikampf über zwei Partien zu jeweils fünf Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitbonus von drei Sekunden pro Zug stattfinden. Insgesamt sollten bei eventuellem Gleichstand fünf solcher Zweikämpfe stattfinden. Falls alle mit Gleichstand ausgegangen wären, hätte ein sogenanntes Sudden Death entschieden.

Für das Sudden Death sollte ausgelost werden, wer die Farben der Partie auswählen darf. Die Bedenkzeit hätte fünf Minuten für Weiß und vier Minuten für Schwarz mit einem Zeitbonus von jeweils drei Sekunden ab dem 61. Zug betragen. Weiß hätte die Partie gewinnen müssen, um als Sieger aus dem Zweikampf hervorzugehen, ansonsten hätte auch bei einem Remis die Schwarzspielerin gewonnen.

Zwischen den Tiebreak-Partien waren jeweils zehn Minuten Pause vorgesehen.

Die Eröffnungszeremonie fand am 13. November 2011 statt, am folgenden Tag wurde die erste Partie gespielt. Die Schlusszeremonie fand trotz Hou Yifans vorzeitigem Sieg am 30. November 2011 statt.

Ergebnis 
Hou Yifan gewann den Zweikampf am 24. November 2011 vorzeitig mit 5,5 zu 2,5 Punkten nach acht Partien und verteidigte so erfolgreich ihren Titel.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft der Frauen 2011
|-
! !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Punkte
|-
| align=left | 
| 2578
|style="background:black; color:white"| ½
| ½
|style="background:black; color:white"| 1
| ½
| ½
|style="background:black; color:white"| 1
| 1
|style="background:black; color:white"| ½
| 5½
|-
| align=left | 
| 2600
| ½
|style="background:black; color:white"| ½
| 0
|style="background:black; color:white"| ½
|style="background:black; color:white"| ½
| 0
|style="background:black; color:white"| 0
| ½
| 2½
|}

Partien

1. Partie 

 Koneru Humpy – Hou Yifan ½:½
 Tirana, 14. November 2011
 Katalanische Eröffnung, E06
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0–0 6. 0–0 dxc4 7. Dc2 a6 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Lb7 10. Ld2 Le4 11. Dc1 Lb7 12. a4 b4 13. Lf4 Sd5 14. Lg5 Sd7 15. Lxe7 Dxe7 16. Se5 Sxe5 17. dxe5 a5 18. Sd2 La6 19. Sc4 Dc5 20. Se3 De7 21. Td1 Tad8 22. Sxd5 exd5 23. Dc6 Lxe2 24. Txd5 Txd5 25. Dxd5 c5 26. Te1 Lg4 27. Tc1 Tc8 28. Dc4 h5 29. Ld5 Dd7 30. Te1 Td8 31. e6 fxe6 32. Lxe6+ Lxe6 33. Txe6 Df7 34. h4 Tf8 35. De2 Df3 36. Dxf3 Txf3 37. Te5 c4 38. Txa5 Tb3 39. Tc5 Txb2 40. Txc4 Kf7 41. Kg2 b3 42. Tb4 g6 43. Kf3 Ta2 44. Txb3 Txa4 45. Te3 Kf6 46. Te4 Ta3+ 47. Kf4 Ta2 48. f3 Ta5 49. Tc4 Tf5+ 50. Ke3 Te5+ 51. Te4 Ta5 52. Tf4+ Kg7 53. Tc4 Ta6 54. Tc5 Kf6 55. Td5 Ta3+ 56. Ke4 Ta6 57. Td4 Te6+ 58. Kf4 Ta6 59. Tb4 Tc6 60. g4 hxg4 61. Kxg4 Tc5 62. Tb6+ Kg7 63. Te6 Kf7 64. Te4 Ta5 65. f4 Ta1 66. Te3 Kf6 67. Tb3 Tg1+ 68. Tg3 Ta1 69. Tg2 Tb1 70. Th2 Tg1+ 71. Kf3 Kf5 72. h5 gxh5 73. Txh5+ Kf6 74. Ta5 Tf1+ 75. Ke3 Te1+ 76. Kf2 Tb1 77. Kg3 Tg1+ 78. Kf3 Tf1+ 79. Kg4 Tg1+ 80. Kf3 ½:½

2. Partie 

 Hou Yifan – Koneru Humpy ½:½
 Tirana, 15. November 2011
 Russische Verteidigung, C42
 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. Sc3 Sxc3 6. dxc3 Le7 7. Le3 0–0 8. Dd2 De8 9. 0–0–0 Da4 10. Kb1 Sc6 11. h4 Le6 12. b3 Da5 13. Sd4 Sxd4 14. cxd4 Dxd2 15. Txd2 d5 16. h5 h6 17. Ld3 a5 18. a4 Lb4 19. Tdd1 Lc3 20. Th4 c6 21. Lc1 Ld7 22. Lb2 Lb4 23. Ka2 Tfe8 24. Thh1 b5 25. c3 Lf8 26. axb5 cxb5 27. Tde1 Ld6 28. La3 Txe1 29. Txe1 b4 30. Lb2 a4 31. bxa4 Lxa4 32. Kb1 bxc3 33. Lxc3 Tb8+ 34. Ka2 Ta8 35. Kb2 Kf8 36. Ta1 Tb8+ 37. Kc1 Lf4+ 38. Ld2 Tc8+ 39. Kb2 Tb8+ 40. Kc1 Tc8+ 41. Kb2 Tb8+ 42. Kc1 Tc8+ ½:½

3. Partie 

 Koneru Humpy – Hou Yifan 0:1
 Tirana, 17. November 2011
 Abgelehntes Damengambit, D38
 1. d4 e6 2. c4 Sf6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4 5. cxd5 exd5 6. Lg5 h6 7. Lh4 c5 8. e3 c4 9. Le2 g5 10. Lg3 Se4 11. Tc1 Da5 12. Se5 Lxc3+ 13. bxc3 Sc6 14. 0–0 0–0 15. Lf3 Sxg3 16. fxg3 Sxe5 17. dxe5 Le6 18. Lh5 Dxa2 19. Tf6 Db2 20. Txh6 Lf5 21. Tf6 Le4 22. Lf3 Ld3 23. De1 Tae8 24. Lxd5 Txe5 25. e4 Kg7 26. Tf2 Db6 27. Dd2 Td8 28. Db2 f5 29. Dxb6 axb6 30. Lxb7 fxe4 31. Tb2 Te7 32. Lc6 Td6 33. La4 e3 34. Te1 e2 35. Lc2 Tf7 36. Lxd3 cxd3 37. Td2 0:1

4. Partie 

 Hou Yifan – Koneru Humpy ½:½
 Tirana, 18. November 2011
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C80
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. Sbd2 Sc5 10. c3 Le7 11. Lc2 d4 12. Sb3 d3 13. Sxc5 dxc2 14. Dxd8+ Txd8 15. Sxe6 fxe6 16. Le3 Sd5 17. c4 bxc4 18. Tac1 Sb4 19. a3 Sd3 20. Txc2 Kd7 21. Ld4 Tb8 22. Lc3 c5 23. Sd2 Sxe5 24. f4 Sg4 25. Sxc4 Lf6 26. Te1 Ld4+ 27. Lxd4 Txd4 28. h3 Sf6 29. Se5+ Kd6 30. Sf7+ Kd7 31. Se5+ Kd6 32. Sf7+ Kd7 33. Txc5 Txb2 34. Se5+ Ke8 35. Sf3 Te4 36. Txe4 Sxe4 37. Te5 Sc3 38. Txe6+ Kf8 39. Txa6 Se2+ 40. Kh2 Sxf4 41. Kg3 Sxg2 42. Te6 h6 43. Se5 Ta2 44. a4 g5 45. Txh6 Se1 46. Tf6+ Kg7 47. Tg6+ Kh7 48. Txg5 Txa4 49. h4 Ta3+ 50. Kg4 Sg2 51. h5 Se3+ 52. Kf4 Sd5+ 53. Kf5 Ta5 54. Tg1 Ta2 55. Sg4 Ta5 56. Ke4 Sc3+ 57. Kd3 Sd5 ½:½

5. Partie 

 Hou Yifan – Koneru Humpy ½:½
 Tirana, 20. November 2011
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C80
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. Sbd2 Sc5 10. c3 Le7 11. Lc2 d4 12. cxd4 Sxd4 13. Sxd4 Dxd4 14. Sf3 Dxd1 15. Txd1 0–0 16. Sd4 Tfd8 17. b4 Sa4 18. Sc6 Txd1+ 19. Lxd1 Lf8 20. Lf3 Te8 21. a3 Sb6 22. g3 h6 23. h4 g6 24. Lg2 Lg7 25. f4 f6 26. Lb2 fxe5 27. Lxe5 Sc4 28. Lxg7 Kxg7 29. a4 bxa4 30. Txa4 Lg4 31. Ta2 Te3 32. Kf2 Tc3 33. Se5 Sxe5 34. fxe5 Tc4 35. Txa6 Txb4 36. Tc6 Tb2+ 37. Kg1 Tb1+ 38. Kh2 Tb2 39. Txc7+ Kg8 40. Kg1 Tb1+ 41. Kh2 Tb2 42. Kg1 Tb1+ 43. Kh2 ½:½

6. Partie 

 Koneru Humpy – Hou Yifan 0:1
 Tirana, 21. November 2011
 Abgelehntes Damengambit, D38
 1. d4 e6 2. c4 Sf6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4 5. Da4+ Sc6 6. e3 0–0 7. Ld2 dxc4 8. Lxc4 Ld6 9. Dc2 a6 10. a3 e5 11. dxe5 Sxe5 12. Sxe5 Lxe5 13. f4 Lxc3 14. Lxc3 De7 15. 0–0 Dxe3+ 16. Kh1 Db6 17. f5 Ld7 18. Lb4 Tfe8 19. Tad1 Dc6 20. Db3 Kh8 21. Tc1 Db6 22. Lxf7 Te5 23. Lc3 Dxb3 24. Lxb3 Te3 25. Lc4 Tae8 26. Ld4 T3e7 27. La2 Te2 28. Lf7 T8e7 29. Lc4 T2e4 30. Lc5 Te8 31. Lf7 T8e5 32. La2 Lc6 33. Tg1 Te2 34. Ld4 Txf5 35. Lc4 Td2 36. Lc3 Se4 37. Tge1 Sg3+ 38. hxg3 Th5+ 0:1

7. Partie 

 Hou Yifan – Koneru Humpy 1:0
 Tirana, 23. November 2011
 Spanische Partie (Geschlossene Verteidigung), C92
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0–0 9. h3 Dd7 10. d4 Te8 11. Sbd2 Lf8 12. a3 Lb7 13. d5 Se7 14. Sf1 Sg6 15. S3h2 c6 16. Lg5 Le7 17. dxc6 Lxc6 18. Sg3 Sf4 19. Lxf6 Lxf6 20. Sh5 De7 21. Df3 Lg5 22. Tad1 Se6 23. Sg4 Tf8 24. Se3 Lxe3 25. Dxe3 Tad8 26. Sg3 g6 27. Td2 h5 28. Dh6 Sf4 29. Se2 Df6 30. Sxf4 exf4 31. Td3 Tfe8 32. Tf3 Td7 33. Txf4 Dg7 34. Dg5 Te5 35. Dg3 Tde7 36. Td1 g5 37. Tf5 Lxe4 38. Txe5 Dxe5 39. Txd6 Dxg3 40. fxg3 Lb7 41. Kf2 Kg7 42. Ld1 h4 43. gxh4 gxh4 44. Td4 Le4 45. Lf3 Lxf3 46. Kxf3 Te1 47. Txh4 Tb1 48. Tb4 Kf6 49. Ke3 Ke5 50. Te4+ Kd5 51. Td4+ Ke5 52. Td2 f5 53. Kd3 Kf4 54. Tf2+ Kg3 55. Txf5 Txb2 56. Tg5+ Kh4 57. Tg6 a5 58. Tg4+ Kh5 59. Te4 Kg6 60. Te2 Tb3 61. Ta2 b4 62. axb4 axb4 63. Tc2 Ta3 64. Kd4 bxc3 65. Txc3 Ta2 66. Tg3+ Kh5 67. Ke3 Ta3+ 68. Kf2 Ta2+ 69. Kg1 Ta1+ 70. Kh2 Ta2 71. Td3 Ta5 72. Td4 Tb5 73. h4 Tb3 74. g3 Tb1 75. Kh3 Th1+ 76. Kg2 Ta1 77. Td5+ Kh6 78. Kh3 Ta3 79. Te5 Ta4 80. Te3 Ta6 81. g4 Ta1 82. Te6+ Kg7 83. h5 Th1+ 84. Kg3 Tf1 85. Kh4 Tf7 86. Kg5 Kh7 87. h6 Ta7 88. Kh5 Tb7 89. g5 Tb5 90. Te7+ Kg8 91. Kg6 Tb6+ 92. Kf5 Tb5+ 93. Kf6 Tb6+ 94. Te6 Tb8 95. g6 Kh8 96. Te5 Ta8 97. Kg5 1:0

8. Partie 

 Koneru Humpy – Hou Yifan ½:½
 Tirana, 24. November 2011
 Abgelehntes Damengambit, D38
 1. d4 e6 2. c4 Sf6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4 5. Da4+ Sc6 6. e3 0–0 7. Dc2 dxc4 8. Lxc4 e5 9. a3 Ld6 10. d5 Se7 11. 0–0 a6 12. b4 Ld7 13. Lb2 Sg6 14. Sg5 De7 15. Sge4 Sxe4 16. Sxe4 Lf5 17. Ld3 Lxe4 18. Lxe4 Dg5 19. Lxg6 hxg6 20. e4 Tac8 21. Dc3 Dh4 22. f4 f6 23. Dg3 Dxg3 24. hxg3 Tfe8 25. fxe5 Lxe5 26. Lxe5 Txe5 27. Tfe1 Kf7 28. Tac1 Ke7 29. Tc4 ½:½

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise und Quellen 

2011
Schachveranstaltung 2011
Schachwettbewerb in Albanien
Sportveranstaltung in Tirana